The Root of All Evil est la première chanson de l'album Octavarium du groupe de métal progressif Dream Theater.
The Root of All Evil? est un documentaire télévisé réalisé avec l'auteur athée Richard Dawkins.
The Root of all evil est un film de Stephen Milburn Anderson sorti en 2008.